Meziříčí est un toponyme qui peut désigner :

Meziříčí, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 České Meziříčí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Valašské Meziříčí, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Velké Meziříčí, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie